Ше́рил Сте́фани Берк (; 3 мая 1984, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская ,  и .

Биография 
Дочь Стивена Луи Берка (13.04.1950—09.03.2018) и Шерри Берк (в девичестве Баутиста).

Карьера 
Она наиболее известна тем, что является одной из профессиональных танцовщиц телешоу ABC «Танцы со звёздами», в котором она стала первой женщиной-профессионалом, которая выиграла в шоу, и первым профессионалом, который выиграл дважды и подряд. Начиная с 2006 года, она приняла участие в 21-м сезоне. Она заняла второе место в шоу NBC «». Она заменила  в шоу «Мамы в танце» в 2017 году. Снялась и выступила в качестве хореографа в нескольких фильмах и телесериалах.

«Танцы со звёздами»

Личная жизнь 
С 23 мая 2019 года Берк замужем за актёром Мэттью Лоуренсом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. Изначально, они начали встречаться в 2006 году, но расстались после года отношений и в итоге вновь сошлись в 2017 году.

Примечания

Ссылки